Аданеро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 283 человека (на 2010 год).

Галерея

Население

Примечания

Ссылки 
 Sitio del Ayuntamiento de Adanero
 Palacio de Adanero en Cáceres

Муниципалитеты Авилы